'Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2020./21.'  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u krajem studenog 2020. godine je došlo do prekida odigravanja kuglačkih natjecanja u Hrvatskoj, a kasnije su nastavljena samo natjecanja prve lige, s novim propozicijama. 
 
 
 
 
 
<ref> [http://www.kuglacki-savez-os.hr/assets/files/26509_Odluke-o-provedbi-natjecanja-za-sezonu-2020--2021-pdf.-2021.pdf kuglacki-savez-os.hr, ODLUKE za provedbu natjecanja u sezoni 2020./2021.++], objavljeno 17. ožujka 2021., preuzeto 6. listopada 2021. </ref> 
  
Prvak je četvrti put zaredom postala "Mlaka" iz Rijeke.

Prva liga 

 
 

 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 1. liga - žene 2020./21.  
 kuglanje.hr, 1. liga - žene 2020./21., wayback  
 kuglanje.hr, raspored i rezultati  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2020./21.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL Istok  
 kuglanje.hr, 2. HKL Istok 2020./21., 6. kolo  
 kuglanje.hr, 2. HKL Istok 2020./21., raspored i rezultati    
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HKL Istok žene 2020./21.  
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HKL Istok 2020./21., 6. kolo

Sjever 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL Sjever  
 kuglanje.hr, 20. kolo (doigravanje)  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)

Zapad 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL Zapad  
 kuglanje.hr, 21. kolo (doigravanje)  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2020./2021.

Izvori  
 
 kuglanje.hr,   Popis Hrvatskih kuglačkih liga za sezonu 2020./2021. / Konačni popis liga, preuzeto 19. studenog 2021. 
  

2020-21